«Софт тач» () или «Софт-фил» () — специальное эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие. Дословно переводится с английского как «мягкий на ощупь». Называется также «мягким пластиком» и «прорезиненным пластиком».

Описание
Покрытие «софт тач» было изобретено в 1992 году, сначала применялось преимущественно в радиоэлектронных изделиях и наносилось на кнопки электронных калькуляторов и пультов дистанционного управления телевизоров и видеомагнитофонов.

Покрытие обладает хорошей адгезией с металлами, деревом, тканями и большинством полимерных материалов, повышенной износостойкостью, гигиенично и выдерживает длительные истирающие нагрузки.
Покрытие увеличивает ударную прочность хрупких материалов, а также хорошо поглощает звук и свет. Является также антикоррозионной защитой.

Наносится на детали и изделия, которые постоянно соприкасаются с пальцами рук — мобильные телефоны, компьютерные мыши, клавиатуры и геймпады, флэш-карты, футляры для очков и косметики, бытовые приборы и ручной инструмент, зубные щетки, бритвенные станки, фонари, бинокли, зажигалки, ручки, детские игрушки, мебельную фурнитуру и т. д.

В основной состав покрытия «Софт тач» входят:
 полиуретановая матовая краска (белая или прозрачная);
 отвердитель для полиуретановых красок.

Для получения различных цветов и оттенков в состав добавляют пигменты, для визуального эффекта «блесток» — бронзовую и алюминиевую пудру, а для придания изделиям приятного запаха — ароматизаторы.
Для экономии в состав «Софт тач» может также добавляться наполнитель (тальк), хотя это приводит к ухудшению качества покрытия.

Толщина покрытия «Софт тач» — от 30 до 60 мкм.

Технические характеристики 

 Сухой остаток — 25-35 % по весу
 Плотность (уд. вес) — 1,05 кг/литр
 Вязкость (DIN 4 при 20 °С) — 35-100 сек
 Расход — 90-110 мл/м²
 Устойчивость мокрой плёнки — 90-110 мкм
 Степень блеска — 10 у.е.
 Разбавитель — вода
 Класс опасности — нет

Правила эксплуатации покрытия 
 Нельзя допускать длительного воздействия загрязнения на поверхность, иначе грязь может впитаться в покрытие.
 Если на поверхности появились следы от нефтепродуктов, то очистку производить спиртом или обезжиривателем.
 Избегать воздействия высококонцентрированных щелочных и кислотных составов (очистители битумных пятен, средства от насекомых, концентрированные моющие средства и т.д.)

Примечания

Ссылки 
 Что такое Soft-touch?
 Что такое Soft-touch? 
 Глянец и софт-тач. Практичность в использовании
 Что такое Софт-тач (Soft-touch)?

Покрытия
Антикоррозионная защита
Упрочнение поверхностей
Шумоподавление